Autieri – soldati preposti alla guida degli autoveicoli per il trasporto di uomini e di materiali
 Biagio Autieri – poeta e insegnante italiano
 Serena Autieri – attrice, cantante, conduttrice televisiva e doppiatrice italiana